

Cinema 
 Der Ochsenkrieg – film del 1920 diretto da Franz Osten
 Der Ochsenkrieg – film del 1943 diretto da Hans Deppe

Letteratura 
 Der Ochsenkrieg – romanzo di Ludwig Ganghofer del 1914

Televisione 
 Der Ochsenkrieg – miniserie televisiva del 1987